Budynek grodzy V w Toruniu – jedna z dwóch grodzi Twierdzy Toruń, jakie przetrwały do dnia dzisiejszego.

Lokalizacja 
Grodza znajduje się w centrum miasta, w południowej części Doliny Marzeń, w sąsiedztwie północnego przyczółka mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego.

Historia 
Grodzę, fragment pierścienia Twierdzy Toruń, zbudowano w latach 1819-24 i pierwotnie służyła do regulacji poziomu wody w fosie, która otaczała Zespół Staromiejski. W razie zagrożenia militarnego zamykano jej dolny wylew, co powodowało poniesienie lustra wody w fosie o około 2 m, zaś woda z niej uchodziła przez górny otwór przelewowy. W grodzy istniały otwory strzeleckie i pomieszczenia dla załogi. System ten nigdy nie został sprawdzony w warunkach bojowych.

W czasie budowy w latach 30. XX w. mostu drogowego fragment grodzy został nieznacznie przebudowany. 

W 2007 roku grodza została wyremontowana. Obecnie znajdują się tu toalety, które w 2019 roku mają zostać wyremontowane. 

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 2155).

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Twierdza Toruń
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1824